— стадион, расположенный в городе Саппоро, Хоккайдо, Япония. Является домашней ареной клуба Джей-лиги «Консадоле Саппоро» и для бейсбольного клуба «Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерс». Стадион был открыт 3 июня 2001 года.

История 
«Саппоро Доум» был открыт в 2001 году и вмещал 41 580 человек. Стадион принимал у себя 3 матча Чемпионата мира по футболу 2002: Германия — Саудовская Аравия, Аргентина — Англия и Италия — Эквадор; все 3 матча прошли в рамках группового турнира.

«Саппоро Доум» принимал церемонию открытия Чемпионата мира по лыжным видам спорта 2007 22 февраля, а также церемонию закрытия чемпионата 4 марта. Стадион вошёл в историю состязаний уровня мировых чемпионатов или Зимних Олимпийских игр как первое место проведения соревнований в лыжных гонках и этапа спринта в 7,5 км в лыжном двоеборье и в закрытом помещении и в ночное время.

В конце 2009 года были закончены работы по увеличению вместимости до 53 796 человек. В эти работы также вошло сооружение места для заведений общепита, дополнительный видео экран, две дополнительные раздевалки (для команд бейсбольной НФЛ), дополнительные помещения для прессы, пристроенные к стадиону. Для реализации этих работ площадь поверхности самой арены была снижена.

Выдвижная конструкция 

«Саппоро Доум» прежде всего известен обладанием двух совершенно разных по своей форме полей для бейсбола и футбола, которые благодаря выдвижной конструкции могут менять друг друга. Бейсбольные матчи играются на искусственном газоне, в то время как футбольные игры проводятся на травяном поле, выдвигаемом во время его неиспользования за пределы стадиона. Несколько подобных стадионов мира, использующие подобную конструкцию включают в себя: «Фельтинс-Арена» в Германии, «Гелредом» в Нидерландах и Стадион университета Финикса в США; однако в отличие от них «Саппоро Доум» имеет фиксированную крышу.

Транспорт 
 Линия Тохо: 10 минут пешком от станции Фукудзуми.

Чемпионат мира по футболу 2002 
Стадион служил одной из арен Чемпионата мира по футболу 2002 и принимал следующие матчи:

См. также 
Другие куполообразные стадионы в Японии:

 Фукуока Доум в Фукуоке (раздвижная крыша)
 Нагоя Доум в Нагое
 Осака Доум в Осаке
 Оита Банк Доум в Оите (раздвижная крыша)
 Токио Доум в Токио

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт «Саппоро Доум»
  «Саппоро Доум» на worldstadiums.com

Несущие сетчатые оболочки
Футбольные стадионы Японии
Стадионы Джей-лиги
Крытые стадионы
Стадионы, построенные в 2001 году
Здания и сооружения, построенные в 2001 году в Японии
Футбол
Спортивные сооружения Саппоро